Села:
 Нова Діброва — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Нова Діброва — Полтавська область, Чорнухинський район, Вороньківська сільська рада